Borro steht für:

 Borro (Montevideo), ein Stadtviertel in Uruguays Hauptstadt Montevideo

Borro ist der Familienname der folgenden Personen:
 Alessandro dal Borro (1600–1656), toskanischer Edelmann und General
 Girolamo Borro (Hieronomyus Borrius; 1512–1592), italienischer Philosoph und Professor an der Universität Pisa
 Luigi Borro (1826–1880), italienischer Bildhauer und Maler

Borro ist ein Namensbestandteil folgender Personen:
 Carl Borro Schwerla (1903–1986), deutscher Autor, Journalist und Regisseur

Siehe auch:
 Boro